grab – rodzaj drzew

Miejscowości i ich części w Polsce

 Grab – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Krempna
 Grab – część wsi Krowica Zawodnia w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki
 Grab – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Czermin

 W Bośni i Hercegowinie
 Grab – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Trnovo
 Grab – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zachodniohercegowińskim, w mieście Ljubuški
 Grab – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Sarajewo Wschodnie, w gminie Trnovo

 W Chorwacji
 Grab – wieś w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Trilj
 Grab – wieś w żupanii zadarskiej, w gminie Gračac

 W Czarnogórze
 Grab – wieś w gminie Cetynia
 Grab – wieś w gminie Bijelo Polje

 W Serbii
 Grab – wieś w okręgu morawickim, w gminie Lučani

Inne 
 grab – figura akrobatyczna wykonywana na deskorolce
 GRAB – seria satelitów wywiadu elektronicznego
 Grab – szwajcarski duchowny katolicki
 Grab – zlikwidowany przystanek kolejowy w Grabie, w województwie wielkopolskim
 Grab – narzędzie systemu macOS do tworzenia zrzutów ekranu
 Grab – singapurskie przedsiębiorstwo